Смирний — українське прізвище слов'янського походження. Відомі носії:

 Смирний Григорій (1915/1920—1944) — український бандурист.
 Смирний Євгеній Сергійович (1998) — український футболіст, півзахисник.
 Смирний Юрій Іванович (1938—2012) — український історик, критик, мистецтвознавець

Слов'янські прізвища
Українські прізвища